Sofovich es un apellido que puede referirse a:

 Gerardo Sofovich (1937-2015); actor, productor, guionista y director argentino.
 Hugo Sofovich (1939-2003); hermano del anterior; productor, director y libretista argentino.
 Manuel Sofovich (1900-1960); periodista y guionista argentino, padre de los anteriores.